Mschanez (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Mschanez (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Staryj Sambir, siehe Mschanez (Sambir)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Mschanez (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Mschanez (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Mschanez (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Mschanez (Ljuboml)

Fluss
 Maschnez (Fluss), 22 km langer Nebenfluss des Südlichen Bugs